Храм Святого апостола Андрея Первозванного — православный храм в Калининграде. Назван именем апостола Андрея Первозванного. Расположен по адресу ул. Комсомольская, 64. Настоятелем в храме являлся митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Строительство храма было начато 29 октября 2005 года по инициативе и при спонсорском участии А. А. Крайнего. В ходе церемонии закладки храма митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заложил в фундамент символический камень и капсулу с землёй из греческого города Патры, где был распят апостол Андрей Первозванный. Уже 28 мая 2007 года храм был торжественно освящён митрополитом Кириллом.

Одноглавый храм построен в традициях северорусского каменного церковного зодчества XVII века. Строительство велось на пожертвования частных лиц и различных организаций, общая стоимость строительства составила 55 миллионов рублей. Храм вмещает четыреста верующих.

Храм Апостола Андрея Первозванного ведёт активную миссионерскую деятельность. При храме действует воскресная школа. Проходят беседы с протестантами, готовящимися принять святое крещение в православной церкви. Проводится крещение бывших протестантов, желающих принять православие.

Примечания

Ссылки 
 Митрополит Кирилл освятил в Калининграде храм Святого Апостола Андрея Первозванного // Православие.Ру
 Фотографии в проекте Православные лики России

Храмы Калининграда
Калининград
Храмы, построенные в 2007 году в России
Калининград
2007 год в Калининградской области
Здания и сооружения, заложенные в 2005 году